Gora – stagno o canale utilizzato per l'alimentazione dei mulini ad acqua

Geografia

Kosovo 
 Gora – regione
 Gora – altra denominazione della città di Dragaš appartenente al Distretto di Prizren

India 
 Gora Bazar – città situata nel distretto di Murshidabad, nello stato federato del Bengala Occidentale

Polonia 
 Góra Kalwaria – comune urbano-rurale del Distretto di Piaseczno, nel Voivodato della Masovia
 Góra Świętej Małgorzaty – comune rurale del Distretto di Łęczyca, nel Voivodato di Łódź

Persone
 Claudio Gora (al secolo Emilio Giordana, 1913-1998) – attore e regista italiano
 Wilhelm Góra – calciatore polacco

Altro
 G.O.R.A. - Comiche spaziali – film turco del 2004 diretto da Ömer Faruk Sorak